Ленина () — деревня в составе Новобыховского сельсовета Быховского района Могилёвской области Белоруссии.

Население 
 1926 год – 62 жителя
 1982 год – 50 жителей
 2009 год — 21 житель

Примечания

Ссылки 
 
 Национальное кадастровое агентство Республики Беларусь
 Государственный комитет по имуществу Республики Беларусь

Населённые пункты Быховского района
Населённые пункты, названные в честь Владимира Ленина